«Двобій на Дніпрі» — український документальний фільм про бій на Дніпрі у Києві. Автор сценарію — письменник Андрій Дмитрук, режисер – Світлана Красножон.

Зміст фільму 
У документальній стрічці досліджуються події Другої світової війни, що відбувалися на території Києва в 1943 році. Адже саме визволення столиці України можна назвати однією зі знакових подій, що вплинули на перебіг усієї війни. Згадуються у фільмі й історичні особи того часу.

У фільмі ці події показані з погляду тогочасних митців. Зокрема, у стрічці представлено гравюри українського графіка, заслуженого художника СРСР Георгія Малакова та роботи українського скульптора, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Валентина Зноби.

Події навколо фільму 
5 листопада 2013 фільм був показаний в телеетері Першого національного каналу до 70-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників.

Український інститут національної пам'яті включив цей фільм у Перелік художніх і документальних фільмів, присвячених Другій світовій війні, в Методичних рекомендаціях до відзначення у загальноосвітніх навчальних закладах 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Міністерство освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 24 березня 2015 р. № 169 "Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни" надіслало ці рекомендації освітнім закладам для використання та врахування в роботі.

Див. також 
 Битва за Київ (1943)
 Друга Світова війна

Примітки

Посилання 

 Двобій на Дніпрі // Суспільне-медіа, 5.11.2013
 Перший національний зняв фільм про визволення Києва// Детектор-медіа, 13 листопада 2013 року, Процитовано 10 червня 2022 року
 Прем'єра на Першому! Документальний фільм «Двобій на Дніпрі»// UA: Перший, 4.11.2013
 

Фільми українською мовою
Українські фільми 2013
Документальні фільми 2013
Документальні українські фільми 2013
Битва за Дніпро